Kilmington (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Kilmington (Wiltshire), een plaats in het Engelse graafschap Wiltshire